Carnarvon (Australië), een plaats in de Australische deelstaat West-Australië
Carnarvon (Noord-Kaap), een plaats in de Zuid-Afrikaanse provincie Noord-Kaap
Nationaal park Carnarvon, een nationaal park in de Australische deelstaat Queensland
Graaf van Carnarvon, een Britse adellijke titel